Por San Nazzaro pode estar à procura de:
 San Nazzaro - uma comuna na região da Campania, na província de Benevento, na Itália;
 San Nazzaro - uma comuna no cantão de Tessino, na Suíça.

Ainda pode estar à procura de:
 San Nazzaro Sesia - uma comuna na província de Novara, na Itália;
 San Nazzaro Val Cavargna - uma comuna na província de Como, na Itália;

Desambiguação
Desambiguações de topônimos